Ігор Віталійович Платонов ( 15 червня 1946) — полковник міліції, кандидат психологічних наук (2002). Начальник УМВС України в Хмельницькій області протягом 1999—2003 років. Голова Хмельницької обласної організації ФСТ «Динамо» протягом 1999—2003 років.

До 1999 року — перший заступник начальника Головного управління адміністративної служби міліції Міністерства внутрішніх справ України.

Тема кандидатської дисертації: Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності.

Примітки 

Українські міліціонери
Народились 15 червня
Народились 1946
Персоналії:Хмельницький
Полковники (МВС)
Кандидати психологічних наук